Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es US Open (tenisz) férfi páros mérkőzéseit. A versenyt 64 csapattal rendezték meg.

A címvédő a horvát Mate Pavić és a brazil Bruno Soares párosa volt, akik ebben az évben nem együtt indultak. Pavić már az első körben kiesett, Soares a döntőben szenvedett vereséget.

A győzelmet az amerikai Rajeev Ram és a brit Joe Salisbury párosa nyerte, akik a döntőben 3–6, 6–2, 6–2 arányban legyőzték a brit Jamie Murray és a brazil Bruno Soares párosát. Ezzel mindketten a második Grand Slam férfi páros győzelmüket aratták.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

F2